zie: Moltke (geslacht) voor verdere personen met deze naam:
Adam Wilhelm Moltke, Deens politicus, voormalig premier van Denemarken
Freya von Moltke, Duits schrijfster en verzetsstrijdster
Helmuth Johannes Ludwig von Moltke, Duits militair
Helmuth Karl Bernhard von Moltke, Duits militair
Kuno Graf von Moltke, Duits militair en componist